Die Damallsvenskan 2006 war die 19. Spielzeit der Damallsvenskan, der höchsten Spielklasse im schwedischen Frauenfußball. Die Spiele fanden zwischen dem 17. April und 29. Oktober 2006 statt.

Umeå IK konnte den Titel erfolgreich verteidigen und wurde zum insgesamt fünften Mal schwedischer Meister. Während der Saison blieb die Mannschaft ungeschlagen. Lotta Schelin vom Göteborg FC wurde mit 21 Toren „Skyttedrottningar“ (Torschützenkönigin).

Tabelle 

|}

Zur Saison 2007 änderte Djurgården/Älvsjö seinen Namen in Djurgården Damfotboll. Die Frauenfußballabteilung von Malmö FF machte sich unter dem Namen LdB FC Malmö selbständig.

Torschützenliste

Statistiken 
Insgesamt 422 Tore wurden in den 132 Spielen erzielt. Dies entspricht einem Schnitt von 3,2 pro Spiel. Der Zuschauerschnitt lag bei 814. Bestbesuchte Partie war das Spiel zwischen Linköpings FC und Umeå IK, das von 3.427 Zuschauern verfolgt wurde.

Damallsvenskan-Saison
Fußballsaison 2006